Zumbi dos Palmares
Zumbi dos Palmares (Manaus) — bairro de Manaus
Zumbi dos Palmares (navio) — petroleiro de fabricação e bandeira brasileira
Aeroporto Internacional de Maceió - Zumbi dos Palmares — Maceió, Alagoas
Instituto Zumbi dos Palmares — órgão do governo do estado de Alagoas
Largo Zumbi dos Palmares — Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Faculdade Zumbi dos Palmares — instituição de ensino superior em São Paulo

Desambiguações de antropônimos